Кизил-Кая (Кримські гори) — гора у Криму, район нп Веселе (Судак).
 Кизил-Кая (Ялтинська яйла) — гора на Ялтинській яйлі (1358 м.).
 Хребет Кизил-Кая (Кримські гори) — гірський хребет на Ялтинській яйлі.
 Кизил-Кая (скелі) — скелі у Криму

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.